Аноприе́нко () — украинская фамилия.

Известные носители:
 Аноприенко, Александр Яковлевич (род. 1957) — преподаватель.
 Аноприенко, Михаил Григорьевич (1918—1986) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.

См. также 
 Оноприенко